Келецкая губерния (оригинальное название: Кѣлецкая губернія; ) — губерния Привислянского края (Царство Польское), в составе Российской империи, в период 1842—1844, 1867—1917 гг.

Административный центр, губернский город — Кельцы.

История 
Губерния впервые была образована в 1842 году путём переименования Краковской губернии, с центром также в городе Кельцы. В 1844 году территория Келецкой губернии была включена в новую Радомскую губернию. В 1867 году Келецкая губерния восстановлена практически в прежних границах, за исключением Бендинского уезда, отошедшего к Петроковской губернии.

География

Географическое положение 
Келецкая губерния — самая южная из 10 губерний, входящих в состав Привислянского края (Царства Польского); между 50 и 51° с. ш. и 37 и 39° в. д.; граничит на западе с Петроковской, на севере и востоке с Радомской губернией, на юге с Галицией, от которой в большей своей части отделяется рекой Вислой, протекающей здесь в северо-восточном направлении. Занимает пространство в 8884 кв. вёрст.

Рельеф, гидрография 
Келецкая губерния представляет возвышенную местность, северо-восточная часть которой — Келецкий уезд — прорезана несколькими цепями гор, достигающими нередко 1350 фт. вышины. Южная часть губернии — Меховской, Олькушский и часть Пинчовского уезда — изрезана по всем направлениям глубокими оврагами, долинами и горными кряжами. Остальная часть губернии — северная часть Пинчовского уезда, Андреевский, Влощовский и Стопницкий уезды — представляет более ровную возвышенную местность. Губернию орошают главным образом две реки — Нида и Пилица, также часть р. Вислы, со множеством впадающих в них речек, имеющих по быстроте течения и по внезапности разливов характер горных потоков. От этого во время летних жаров во всех реках замечается резкое понижение уровня воды. В Олькушском уезде имеются незначительные озера, а в Пинчовском топкие болота по берегам р. Ниды. Губерния богата источниками соляных и серных вод. Геологическое строение площади, занимаемой Келецкой губернией (Пушо и Косинский), состоит из древнейших систем: силурийской, девонской, каменноугольной и пермской. Первые две преобладают в сев. части губернии и состоят из красного песчаника (кварцита), доломита и разного рода плитняков. Среди напластований означенных горных пород имеются богатые залежи железной, свинцовой и медной руд. Из них железные, занимая значительный, более ем 60-вёрстный район, в окрестностях г. Кельц, Хенцин и посада Далемице, и заключая до 40 % железа, разрабатываются в весьма широких размерах. Каменноугольная система наблюдается в южной части губернии, преимущественно в Олькушском уезде, где верхний слой её состоит из разного рода песчаников и глинистого плитняка, под коими имеется слой каменного угля, занимающий пространство в несколько сот тысяч кв. саж. и образующий затем в соседнем Бендинском уезде, Петроковской губернии, богатейшие во всем здешнем крае каменноугольные копи. Пермская система в Келецком и Олькушском уезде состоит из разного рода известняков. В прочих уездах слои той же системы представляют глинисто-кремнезёмистые соединения.

Затем ещё находятся в Келецкой губернии системы: триасовая, юрская и меловая. Первая из них, вследствие богатства цинковых и свинцовых руд, играет первенствующую роль в горнозаводском промысле губернии. Богатейшие цинковые руды — белый и красный галмей — располагаются в окрестностях Олькуша, Болеслава и Славкова, и, достигая нередко 8 саж. толщины, содержат до 25 % цинка. В верхних слоях системы преобладают илисто-глинистые соединения, серый песчаник, доломит и серый кристаллический известняк. Юрская система состоит, главным образом, из железистых глин и белого известняка, образующего большие пещеры вблизи Ойцова и др. В состав меловой системы в губернии входят, сверх гипса и мела, известково-глинистые соединения, заключающие в некоторых местностях Пинчовского и Стопницкого уезда до 70 % серы. Самые богатые залежи серы находятся вблизи д. Чарковы. Кроме того, в окрестностях г. Кельц добывается серый и красно-белый мрамор; в окрестностях Олькуша — чёрный мрамор. Последние две системы составляют большей частью подпочвенный слой земли в Келецкой губернии и имеют, между прочим, немаловажное значение в ветеринарно-санитарном отношении, вследствие насыщения разными минеральными солями стоячих вод, которые, служа водопоем для скота, вызывают частые заболевания и даже отравления его, особенно в Олькушском и Пинчовском уездах. В первом преобладают отравления свинцом и цинком, во втором — серой. Поверхностный слой земли — собственно почва её — представляет значительное разнообразие: в Меховском уезде и южн. части Пинчовского уезда почва чернозёмная, в Андреевском, сев. части Пинчовского и южной части Стопницкого — известково-глинистая и проч. Самые толстые слои чернозёма находятся в окрестностях посада Прошовице, которые причисляются к наиболее плодородным местностям всего Привислянского края.

Административное деление 

В начале века в состав губернии входило 7 уездов:

Руководство губернии

Губернаторы

Вице-губернаторы

Сельское хозяйство 
Климат Келецкой губернии значительно суровее, чем можно бы ожидать при её географическом положении, чему причиной довольно значительная высота над уровнем моря и Карпатские горы, расположенные в Галиции, препятствующие проникновению юго-зап. тёплых ветров; с другой стороны — свободный доступ северным, холодным, дождевым ветрам. Часто выпадает град особенно в мае, июне и июле. Из культурных растений первое место принадлежит озимой ржи, посев которой превосходит вдвое посев озимой и яровой пшеницы; затем следует пшеница (главным образом в Меховском, Пинчовском и Андреевском уездах), овёс, ячмень и гречиха (в уездах Келецком, Влощовском и Стопницком), горох и картофель; последний — самый важный пищевой продукт для местного крестьянского населения. Ввиду крайне незначительного количества лугов и сенокосов в губернии, постоянно заменяемых пашнями, часть полей занята посевом белого и красного клевера, тимофеевки, вики, эспарсета, голубого и жёлтого люпина, конского зуба а также корнеплодов: кормовой моркови, свёклы и проч. Причина уменьшения пастбищ — чисто местная. Крестьяне, со времени освобождения от крепостной зависимости. пользуются в здешнем крае сервитутным правом, предоставляющим им, между прочим, свободную пастьбу скота на помещичьих выгонах, пожнивах, парах и проч. Взамен упомянутого сервитута, часто невыгодного для обеих сторон, помещики, по взаимному соглашению с крестьянами, дают последним известное количество удобной, пахотной земли в собственное их владение. Освободившись таким образом от обязанностей, налагаемых сервитутом, но сократив значительно размер своих имений, помещики, желая пополнить убыль, обращают выгоны и луга под пашни. Немаловажную роль играет и то обстоятельство, что имения их распродаются по частям крестьянам, которые, желая получить возможно больше дохода, также обращают луга и пастбища под посев хлеба.

Леса Келецкой губернии занимают 180.477 десятин и состоят главным образом из сосны, ели и ольхи; дубовые и берёзовые леса попадаются лишь в Меховском и южной части Пинчовского уездов. Земледелие, вследствие значительной плотности населения (81,1 чел. на 1 кв. версту), ведётся интенсивно, с применением искусственного удобрения и усовершенствованных земледельческих орудий. Самая высокая культура почвы — в Меховском уезде, где земля продаётся но 300—500 руб. за дес. В 1885 году числилось в губернии 60.668 дес. неудобной земли, а в 1895 году — только 46.044 дес. Из общего числа 847903 дес. пахотной 473762 дес., усадебной земли 26.493 д., пастбищ и сенокосов 63038 д., садовой и огородной 20.198 д. Крестьянские наделы в Келецкой губернии малы и постоянно мельчают, вследствие роста населения и дележа земельных участков. Помещичьи хозяйства большей частью средней величины, 200—300 д. Губерния не только обеспечивает своим хлебом нужды населения, но и даёт ежегодно избыток для заграничного экспорта.

Количество скота в губернии (1893):

Население 
В губ. 7 городов, 34 посада, 128 гмин; из числа последних — посадских и смешанных 28, сельских 94. Жителей к 1 января 1895 году 821.964 (439.320 женщ.): 2.182 православных, 723.471 католиков, 3.040 протестантов, 93.246 евреев, 25 чел. прочих исповеданий. Из 10 Привислянских губерний, Келецкая губерния по пространству занимает последнее место, по числу жителей 7-е, по плотности населения 4-е.

По переписи 1897 года, жителей было 761.995 (мужчин 373.700, женщин 388.295), из них в городах — 70.402; поляков 667 тыс., евреев 83 тыс., русских 9 тысяч.

Национальный состав в 1897 году:

Промышленность и торговля 
Промышленность на 1911 год: фабрик и заводов, не обложенных акцизом, — 114, с производством свыше 6.056 тысяч руб..

Келецкую губернию пересекают 2 шоссейные дороги: одна соединяет Кельцы с Краковом, другая идёт из губерний Петроковской и Радомской до г. Кельц, где станция Ивангородо-Домбровской железной дороги. Последняя значительно содействовала развитию горного дела в губернии. В настоящем своём виде Келецкая губерния существует с 1866 года.

По переписи 1897 года жителей было 761995 (мужчин 373700, женщин 388295), из них в городах проживали 70402 человек. Поляков 667 тыс., евреев 83 тыс., русских 9 тысяч.

Примечания

Литература 
 «Географические и статист. очерки Царства Польского» (СПб., 1863);
 «Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego и innych krajów Słowiańskich» (часть XXXVII, т. IV, Варшава, 1883);
 Krynicki, «Rys Geografii Królestwa Polskiego» (Варшава, 1887);
 Труды: варш. статист, комитета. Вып. XI: «Состояние населения в 10 губерниях Царства Польского к 1 января 1893 г.» (Варшава, 1894);
 «Отчёт о денежных оборотах городских касс за 1892 г.» (СПб., 1894);
 «Ветерин.-санит. очерк Келецкой губернии по отчёту за 1893 г.»
 Келецкая губерния, ветеринара А. Коссинского («Архив Ветеринарных Наук», ноябрь, 1894).

Источник

Ссылки 
 ЭСБЕ:Келецкая губерния
 в Библиотеке Царское Село( Книги по истории Келецкой губернии  (Памятные книжки), PDF.)

 
История Кельцов